Серге́й Алекса́ндрович Абра́мов (род. 10 апреля 1944, Москва, СССР) — советский и российский писатель-фантаст, журналист и общественный деятель. Сын писателя Александра Абрамова.

Биография 
Окончил факультет гражданской авиации Московского автодорожного института, работал мастером на строительстве аэропорта Домодедово, был оставлен на кафедре института. Работал в журнале «Смена» и газете «Правда». Долгое время возглавлял Совет по фантастической и приключенческой литературе при правлении СП РСФСР.

В 1968—1988 годах — журналист в «Литературной газете», «Правде», журналах «Смена», «Театр».

В 1988 году создал и до начала 1990-х возглавлял в качестве главного редактора еженедельную газету «Семья».

С конца 1980-х годов занимался предпринимательством в области книгоиздания, массмедиа, торговли, в 1990-х — вопросами корпоративного строительства и инвестиционной политики в ряде банковских и инвестиционных структур.

С 1997 года — первый зампред Комитета по телекоммуникациям и СМИ правительства Москвы. С 2000 года — первый заместитель начальника Главного управления внутренней политики Администрации президента Российской Федерации. В 2001—2004 годах — секретарь президентских Советов по культуре и искусству, по науке, технологиям и образованию, а также по спорту. С 2004 года — председатель наблюдательного совета и партнёр инвестиционной компании «Беринг Восток Кэпитал Партнер».

Постоянный эксперт-консультант общественной организации «Мегапроект», член Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», член генерального и координационного советов общественной организации «Деловая Россия».

Лауреат Международной литературной премии Саши Чёрного.

Мастер спорта по велоспорту.

Литературное творчество 
Печататься начал с 1961 года.

Ранние произведения, написанные в соавторстве с отцом А. Абрамовым, представляют собой типичные образцы твёрдой научной фантастики. Наиболее известна трилогия С. и А. Абрамовых «Всадники ниоткуда» (1967), «Рай без памяти» (1968), «Серебряный вариант» (1978 — «Время против времени»; доп. 1978) о представителях чужой цивилизации, которые исследуют Землю. Первые самостоятельные произведения С. Абрамова — роман «Канатоходцы» (1972) и повесть «Волчок для Гулливера» (1973), также выдержаны в традиционном ключе научной фантастики. В более поздних произведениях постепенно отошёл от традиционных канонов жанра, переходя к приёмам, свойственным современной сказке и фэнтези.

Библиография 

 Абрамов А. И., Абрамов С. А. Сочинения в трёх томах. — : Терра, 1997.
 (с А. Абрамовым) Хождение за три мира // «Мир приключений», 1966, № 12. Альманах. — : Детская литература, 1966.
 (с А. Абрамовым) Новый Аладдин: Отр. из повести // Знание — сила, 1966. № 11.
 (с А. Абрамовым) Глаза века // «Мир приключений», 1967, № 13. Альманах. — : Детская литература, 1967.
 (с А. Абрамовым) Четыре цвета памяти // Юный техник, 1967. № 7—8.
 (с А. Абрамовым) Фирма «Прощай, оружие!» // «Мир приключений», 1968, № 14. Альманах. — : Детская литература, 1968.
 (с А. Абрамовым) Рай без памяти // Смена, 1968. № 11—17.
 (с А. Абрамовым) Джинн из лазури // Смена, 1970. № 13—18.
 (с А. Абрамовым) Селеста-7000. — : Детская литература, 1971.
 (с А. Абрамовым) Очень большая глубина // Только один старт: рассказы и повести. — Свердловск: СУКИ, 1971.
 (с А. Абрамовым) Огнёвки: рассказ // На суше и на море. — : Мысль, 1972.
 (с А. Абрамовым) Всё дозволено. — : Детская литература, 1973.
 (с А. Абрамовым) Человек, который не мог творить чудеса. // «Мир приключений», 1974. Сборник. — : Детская литература, 1974.
 Большие чудеса в маленьком городе // Смена, 1973. № 1.
 Канатоходцы: роман // Смена, 1973. № 5—13.
 Волчок для Гулливера // Наша жизнь, 1973. № 9; 1974. № 1.
 В лесу прифронтовом: повесть // Искатель, 1974. № 5.
 Время его учеников: повесть // Искатель, 1977. № 1.
 Рыжий, красный, человек опасный: Повесть-сказка // Уральский следопыт, 1979. № 11—12.
 Двое под одним зонтом // Октябрь, 1980. № 12.
 Мелодия раннего утра: Маленькая повесть // Октябрь, 1982. № 2.
 Странники: Юношеская фантазия // Юность, 1982. № 11.
 Требуется чудо: Маленькая повесть // Октябрь, 1983. № 4.
 Ряд волшебных изменений милого лица // Октябрь, 1984. № 7.
 Как хорошо быть генералом // Знамя, 1985. № 12.
 Новое платье короля // Октябрь, 1986. № 7.
 Неформашки: Фантасмагория // Юность, 1988. № 1—3.
 Стена // «Мир приключений», 1989. Сборник. — : Детская литература, 1989
 Стоп-кран: Театральная фантасмагория // Октябрь, 1989. № 12.
 Стена. Повести. — : Детская литература, 1990.
 Он уже с нами // Публикатор (Хабаровск), 1990. № 3.
 Время его учеников: Повесть // Третья мировая война: Сб. военной фантастики. — : Патриот, 1992. — С. 80—149.

Фильмография 
 Двое под одним зонтом (1983, реж. Г. Э. Юнгвальд-Хилькевич)
 Сезон чудес (1985, реж. Г. Э. Юнгвальд-Хилькевич)
 Выше Радуги (1986, реж. Г. Э. Юнгвальд-Хилькевич)

Литература 
 Энциклопедия фантастики. С. Абрамов
 
 Кто есть кто в России и в ближнем зарубежье: Справочник. — М., Издательский дом «Новое время», «Всё для вас», 1993. — ISBN 5-86564-033-X

Ссылки 
 
 Абрамов Сергей Александрович, биографическая справка на сайте Общественной палаты РФ

Выпускники МАДИ
Писатели-фантасты СССР
Писатели-фантасты России
Члены Общественной палаты России (2006—2008)
Члены Общественной палаты России (2010—2012)
Члены Общественной палаты России (2008—2010)
Члены Общественной палаты России (2012—2014)
Сергей Абрамов
Члены Совета при Президенте РФ по культуре и искусству